Влади́мир Ма́слов:
 Маслов, Владимир Александрович (1911—1983) — Герой Советского Союза.
 Маслов, Владимир Анатольевич (1941—1998) — советский и российский театральный и кинорежиссёр; сценарист, актёр, монтажёр.
 Маслов, Владимир Елисеевич (1933—2007) — советский педагог.